Arcidiocesi di Katowice – diocesi cattolica
 Diocesi di Katowice – diocesi luterana